Het seizoen 1986/87 van de Nederlandse overgangsklasse hockey bij de dames had Laren en DKS als kampioenen. Zij promoveerden rechtstreeks naar de hoofdklasse 1987/88. 

Uden, Craeyenhout en GHBS degradeerden rechtstreeks naar de eerste klasse. Weert trok haar damesteam voor aanvang van het seizoen terug.

Eindstanden 
Na 22 speelronden waren de eindstanden:

Hockey in 1986
Hockey in 1987
Overgangsklasse hockey